Alberto III de Namur (1048–1102)
Alberto III de Brandemburgo-Salzwedel (c. 1250–1300)
Alberto III de Anhalt-Zerbst (d. 1359)
Alberto III da Áustria (1349–1395)
Alberto III de Saxe-Wittenberg (1375/1380–1422)
Alberto III da Baviera (1438–1460)
Alberto III Aquiles (1414–1486) — marquês de Brandemburgo
Alberto III, Duque da Saxónia (1443–1500)

Ver também 

Desambiguações de antropônimos